Jessie puede referirse a:

Jessie o JESSIE, una serie de televisión estadounidense estrenada en 2011 por Disney Channel, protagonizada por Debby Ryan.
Jessie, nombre de la integrante femenina del trío del "Team Rocket", una  organización criminal ficticia de Pokémon.
Jessie, personaje de Toy Story.